

Toponymes

États-Unis

Homonymies exactes 
 Thornton (Arkansas) ;
 Thornton, census designated place située en Californie ;
 Thornton (Colorado) ;
 Thornton (Iowa) ;
 Thornton (Illinois) ;
 Thornton (New Hampshire) ;
 Thornton (Texas).

Homonymie partielle 
 Thornton Township (Illinois) ;
 Thornton Gap, col routier des montagnes Blue Ridge, dans l'État de Virginie,

Nouvelle-Zélande 
 Thornton, banlieue de Hamilton ;
 Thornton, ville de la Baie de l'Abondance.

Royaume-Uni

Homonymies exactes 
 Thornton (Angus),
 Thornton (Bradford),
 Thornton (Buckinghamshire),
 Thornton (Fife),
 Thornton (Lancashire),
 Thornton (Leicestershire),
 Thornton (Lincolnshire)
 Thornton (Merseyside),
 Thornton (Middlesbrough),
 Thornton (Northumberland),
 Thornton (Yorkshire).

Homonymies partielles 
Thornton Abbey (Lincolnshire),
Thornton Curtis Humberside,
Thornton Heath Londres,
Thornton Hough (Merseyside),
Thornton le Moor (Lincolnshire),
Thornton Park (Northumberland),
Thornton Rust (Yorkshire),
Thornton Steward (Yorkshire),
Thornton Watlass (Yorkshire),
Thornton-in-Craven (Yorkshire),
Thornton-le-Beans (Yorkshire du Nord),
Thornton-le-Clay (Yorkshire),
Thornton-le-Dale (Yorkshire),
Thornton-le-Fylde (Lancashire),
Thornton-le-Moor (Yorkshire du Nord),
Thornton-le-Moors (Merseyside),
Thornton-le-Street (Yorkshire).

Personnes

 Agathe Thornton (1910-2006), philologue néozélandaise ;
Al Thornton, joueur de basket-ball américain ;
Big Mama Thornton (1926-1984), chanteuse de blues ;
Billy Bob Thornton, acteur ;
 (1950-), guitariste et compositeur canadien (Bachman-Turner Overdrive) ;

Cody Thornton, joueur de hockey sur glace canadien ;
Elizabeth Thornton, écrivain ;
Eric Thornton, footballeur britannique ;
Frank Thornton (1921-2013), acteur britannique ;
Glenys Thornton (1952-), femme politique britannique ;
Henry Thornton (Sir), homme d'affaires dans les chemins de fer ;
Henry Thornton (1760 - 1815), homme politique et économiste anglais ;
James Thornton, musicien ;
Joe Thornton, joueur de hockey sur glace ;
Joseph William Thornton, confiseur ;
Kathryn Thornton, astronaute ;
Léon Thornton (1821-1898), général français ;
Lynne Thornton, historienne ;
Melanie Thornton (1967-2001), chanteuse de pop ;
Ray Thornton (1928-2016), homme politique américain ;
Richard Thornton, géologue et explorateur britannique ;
Shawn Thornton, joueur de hockey sur glace canadien ;
Sigrid Thornton (née en  1959), actrice australienne ;

Teri Thornton (1934-2000), chanteuse de jazz.
Tony Thornton, boxeur ;
William Thornton, architecte ;
William E. Thornton (1929-2021), astronaute ;
Willie Thornton (1920-1991), footballeur écossais.

Voir aussi 
 Thorntons, société de confiserie fondée par Joseph William Thornton.
 Thornton and Thornton, cabinet d'audit-conseil ancêtre de Grant Thornton International.

Patronyme anglais